Löhne, een gemeente in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
Lohne (Bad Bentheim), een plaats in de Duitse deelstaat Nedersaksen
Lohne (Oldenburg), een plaats in de Duitse deelstaat Nedersaksen
Lohne (Arendsee), een plaats in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
Lohne (waterloop), een waterloop in de Duitse deelstaat Nedersaksen